Nappern ist ein deutscher Ortsname:
 Nappern, Gut im Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Napromek, Gmina Lubawa, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Nappern, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Naprom, Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Nappern, bis 1920 Czerlin, 1942 bis 1945: Nappern, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Czerlin (Lubawa), Gmina Lubawa, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen